

Стави́ська сільська́ ра́да — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Козелецькому районі Чернігівської області.

Населені пункти та їхні частини
 Стависька — село в гміні Стшеґом Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Стависька — село в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стависька — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стависька — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стависька — село в гміні Ґрембкув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Стависька — село в гміні Косьцежина Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Стависька — частина міста Ценжковиці в Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Стависька — частина міста Сянік у Сяноцькому повіті Підкарпатського воєводства
 Стависька — частина міста Катовиць у Сілезькому воєводстві
 Стависька — частина міста Рибник у Сілезькому воєводстві
 Стависька — частина міста Хмельник у Келецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Стависька — частина села Кориткув-Дужи в гміні Білгорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Стависька — частина села Воля-Струська в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Стависька — частина села Марцинковіце в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Стависька — частина села Седлиська в гміні Бобова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Стависька — частина села Шинвалд у гміні Скшишув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Стависька — частина села Карводжа в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Стависька — частина села Залясова в гміні Риглиці Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Стависька — частина села Ґурка-Яклінська в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стависька — частина села Станькова в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Стависька — частина села Битомсько в гміні Жеґоцина Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Стависька — частина села Поремба-Радльна в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Стависька — частина села Заґужани в гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Стависька — частина села Снітниця (Сьнетниця) в гміні Устя-Горлицьке Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Стависька — частина села Рожновиці в гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Стависька — частина села Домбровиця в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Стависька — частина села Кохув у гміні Мацейовіце Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Стависька — частина села Ноцкова в гміні Івежице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Стависька — частина села Тиневичі (Тиньовіце) в гміні Розьвениця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Стависька — частина села Костева (Коштова) в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Стависька — частина села Новий Борек у гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Стависька — частина села Близне (Блізне) в гміні Ясениця-Росельна Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Стависька — частина села Устробна в гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Стависька — частина села Бахорець (Бахужець) у гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Стависька — частина села Калембіна в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Стависька — частина села Гнатковичі (Гнатковіце) в гміні Орли Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Стависька — частина села Бендзениця в гміні Івежице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Стависька — частина села Клеце в гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Стависька — частина села Вісньова в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Стависька — частина села Коньчице-Великі в гміні Гажлях Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Стависька — частина села Рицерка-Дольна в гміні Райча Живецького повіту Сілезького воєводства
 Стависька — частина села Мокри-Бур у гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стависька — частина села Александрув у гміні Ходув Кольського повіту Великопольського воєводства
 Стависька — осада в гміні Венґожево Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки